Hungersberg ist der Name von Orten:

 Hungersberg (Meckenbeuren), Ortsteil der Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Hungersberg (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Hungerberg